

Geografia 
Zúñiga — município de Navarra, Espanha
Zúñiga (distrito) — da província de Cañete, Peru
Tlajomulco de Zúñiga — município do estado de Jalisco, México

História 
Casa de Zúñiga — família nobre espanhola
Álvaro de Zúñiga y Guzmán (1410-1488) — nobre espanhol, chefe da Casa de Zúñiga
Gaspar de Zúñiga y Acevedo (1560-1606) —nobre espanhol, nono vice-rei da Nova Espanha

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história